Марк Махон (, 11 ноября 1965, Ванклиик хилл, Онтарио, Канада) — бывший немецкий хоккеист канадского происхождения. В настоящее время возглавляет сборную Японии по хоккею с шайбой.

Карьера хоккеиста 
Начинал свою хоккейную карьеру Махон в Канаде и выступал за университетскую команду Конкордии. В 1989 году переехал в Германию, где долгое время играл за клубы низших дивизионов. Лишь один сезон Махон провел в Немецкой хоккейной лиге, выступая за Ганновер Скорпионс. За время, которое он провел в Германии, хоккеист получил немецкое гражданство.

Карьера тренера 

В 2003 году начинающий тренер возглавил сборную Японии, которую тренирует и по сей день. Успел выступить с ней в Высшем диаизионе. За долгие годы работы Махону удалось добиться с японцами значительного прогресса в игре. Именно при нём команду признали самой быстрой сборной в мире. Также японцы под руководством Махона дважды выигрывали азиатские игры. Но несмотря на это, Японии пока не удалось вернуться в дивизион сильнейших.

Параллельно с работой в главной команде страны Махон руководит и молодежной сборной Японии, а также входит в тренерский штаб женской национальной сборной. Кроме того специалист занимает пост Генерального менеджера японских сборных по хоккею.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 
 Профиль игрока на Eurohockey 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Германии
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Хоккейные тренеры Канады
Хоккейные тренеры Германии
Тренеры сборной Японии по хоккею с шайбой